Бе́мба:

 Бемба — крупная этническая группа, населяющая в Замбии, Демократической Республики Конго и Танзании.
 Бемба — язык группы банту.
 Бемба, Жан-Пьер (род. 1962) — конголезский политик, вице-президент ДРК.